Steve Wynn ist der Name folgender Personen:
* Steve Wynn (Unternehmer) (* 1942), US-amerikanischer Unternehmer
 Steve Wynn (Musiker) (* 1960), US-amerikanischer Musiker